PTM steht als Abkürzung für:

 Malaysia (Kfz-Nationalitätszeichen)

 Polskie Towarzystwo Matematyczne, Vereinigung der polnischen Mathematiker, siehe Polnische Mathematische Gesellschaft
 Posttranslationale Modifikation, Veränderungen von Proteinen nach der Translation
 Probabilistische Turingmaschine

Abkürzung